Callipodida är en ordning av mångfotingar. Callipodida ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Callipodida 167 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Callipodida